NRG — скорочення за приголосними від слова  — енергія.

 Абревіатура в різних жанрах електронної музики та назвах гуртів
 Хай-енерджі (Hi-NRG) — жанр електронної музики, швидший варіант диско
  — важка форма танцювальної музики
  — два італійських діджеї
 
  — енергетична компанія
  — Комплекс у Х'юстоні (штат Техас)
  — Сингапурська інженерна консультація
  — власний формат файла, який використовується Nero Burning ROM
  — південнокорейська музична група
  — британська організація ділових зв'язків
  — студія звукозапису в Північному Голлівуді
 NRG — рок-група з Данії
  — дослідницька та консультаційна компанія, а також головний виробник радіофармацевтичних препаратів у Європі
  — документ, що визначає дійсність залізничних квитків у Великій Британії
  — американська експортна організація
 NRG — канадська панк-група
 NRG-Стедіум — багатофункціональний стадіон у місті Х'юстоні, штат Техас (США)

Див. також 
 Ісраель Хайом — Ізраїльський інформаційний вебсайт nrg.co.il
 Група , яка раніше називалася NRG Group (N = Nashuatec, R = Rex Rotary, G = Gestetner)